6. Streichquartett steht für:

 6. Streichquartett (Beethoven)
 6. Streichquartett (Mozart)
 6. Streichquartett (Schubert)

Siehe auch:
 Streichquartett Nr. 6